Чечина:
 Чечина — коммуна в области Тоскана в Италии.
 Чечина — река в области Тоскана в Италии.
 Чечина — местное тосканское блюдо.
 Кастельнуово-ди-Валь-ди-Чечина — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.

Чечина — фамилия:
 Чечина, Надежда Александровна — профессор СПбГУ, доктор юридических наук (1921—2006).